Alicante (provincie), een provincie van Spanje
Alicante (stad), een stad in de Spaanse provincie Alicante
Alicante Bouschet, een blauwe druivensoort
Alicante CF, een Spaanse voetbalclub